Daniel Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Daniel Smith House (Huntington, New York), NRHP-ID 85002576
 Daniel Smith House (Prescott, Wisconsin), NRHP-ID 84003775